De Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 1997 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 3 augustus 1997 op het Circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro, Brazilië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Rio de Janeiro